Ха́ндо Ру́ннель (, 24 ноября 1938, дер. Лиутсалу, Ярвамаа) — эстонский поэт и издатель. Заслуженный писатель Эстонской ССР (1988). Академик АН Эстонии. Почётный гражданин Тарту.

Лауреат Литературной премии Эстонской ССР имени Юхана Смуула (1983, 1989) и Национальной премии Эстонии в области культуры (2003).

Вошёл в составленный по результатам письменного и онлайн-голосования список 100 великих деятелей Эстонии XX века (1999).

Произведения 
 «Maa lapsed» (1965)
 «Laulud tüdrukuga» (1967)
 «Avalikud laulud» (1970)
 «Lauluraamat ehk Mõõganeelaja ehk Kurbade kaitseks» (1972)
 «Miks ja miks» (сборник стихотворений для детей, 1973)
 «Mõru ning mööduja» (1976)
 «Mere ääres, metsa taga» (сборник стихотворений для детей, 1977)
 «Kodu-käija» (избранное, 1978)
 «Punaste õhtute purpur» (1982)
 «Mõtelda on mõnus» (сборник стихотворений для детей, 1982)
 «Ei hõbedat, kulda» (сборник эссе и критики, 1984)
 «Juturaamat» (проза для детей, 1986)
 «Laulud eestiaegsetele meestele» (1988)
 «Mõõk ja peegel» (сборник эссе, 1988)
 «Aja lugu» (песенная программа, 1988)
 «Taadi tütar» (сборник стихотворений и песен для детей, 1989)
 «Isamaavajadus» (сборник политической публицистики, 1991)
 «Oli kevad, oli suvi» (1992)
 «Juhan Luiga ja vene küsimus» (текст лекции, прочитанной в Тартуском университете 8 октября 1993 года, 1993)
 «Üle Alpide» (1997)
 «Haruldused» (1998)
 «Jooksu pealt suudeldud» (сборник статей и эссе, 1998)
 «Küüni täitmine» (пьеса, написанная в соавторстве с Мадисом Кыйвом, 1998)
 «Mõistatused» (2000)
 «Omad» (2002)
 «Õpetussõnad» (2003)
 «Suureks saamine: laste laulud ammu ja homme» (избранные стихотворения и песни для детей, 2004)
 «Sinamu» (2005)
 «Viru veri ei värise. Armastuse laulud» (2006)
 «Armukahi» (2008)
"Väravahingede kriiksumist kuulnud" (2008)
"Videvik" (2009)
"Vee peal käimine keelatud". Loomingu Raamatukogu 2011, nr 1-2. ISBN 9789949428786
"Maakoore pehmenemine" (2013) 
"Hingedeaeg: mõtted ja märkmed" (2016)

Примечания

Ссылки 
 Руннель Хандо

Поэты Эстонии
Академики АН Эстонии
Почётные граждане Тарту